Конкурс Рубинштейна:

 Рубинштейновский конкурс — международный конкурс пианистов и композиторов (1890—1910), учреждённый Антоном Рубинштейном;
 Конкурс имени Артура Рубинштейна — международный конкурс пианистов в Израиле (с 1974 г.);
 Конкурс имени Рубинштейна (Дрезден) — международный конкурс пианистов в Дрездене (с 2003 г.).